Ро́мул (умучен ок. 90 года) — святой покровитель Фьезоле, Италия. День памяти — 6 июля.

Святой Ромул (), вероятно, был либо диаконом, либо священником, либо епископом, жившим в I веке. Согласно преданию, он был обращён в Христову веру апостолом Петром и стал его учеником. Став первым епископом Фьезоле, св. Ромул был схвачен и умучен вместе с Кариссимом (Carissimus), Дулькиссимом (Dulcissimus), Маркис(и)аном (Marchis(i)anus) и Крескентием (Crescentius) во времена императора Домициана.

В документах 966 года его не именуют ни епископом, ни мучеником, однако документ 1028 года именует его именно так. День памяти 6 июля упоминается во флорентийском издании мартиролога Узуарда 1468 года. С XVI века его имя появляется в Римском мартирологе, где его именуют учеником св. Петра.

Наиболее раннее изображение св. Ромула относится к 1440 году в полиптихе в , где он представлен вместе со святыми Александром, Петром и  (Donatus).

Согласно легенде XI века, он был внебрачным сыном женщины по имени Люцерна от Кира, раба её отца. Как и его тёзка, основатель Рима, младенец был покинут и вскормлен волчицей. Затем Ромул был найден и спасён святым Петром.

Примечания

Ссылки 
  San Romolo di Fiesole
  Cattedrale di San Romolo

Персоналии по алфавиту
Христианские святые I века
Святые по алфавиту
Святые Тосканы
Священномученики
Католические святые
Родившиеся в Риме
Умершие во Фьезоле
Люди, вскормленные животными